Czarnów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czarnów (Lebus) (deutsch Tschernow, 1936–1945 Schernow), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Czarnów (Łódź), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Łódź, siehe Gmina Bedlno
 Czarnów (Kamienna Góra) (deutsch Rothenzechau), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Kamienna Góra (Landgemeinde)
 Czarnów (Konstancin-Jeziorna), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Masowien, siehe Gmina Konstancin-Jeziorna
 Czarnów (Leszno), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Masowien, siehe Gmina Leszno
 Czarnów (Dąbrówka), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Masowien, siehe Dąbrówka (Powiat Wołomiński)

Siehe auch:
 Czarnowo